Giller bezeichnet:

 Giller, einen Berg (653,7 m) im Rothaargebirge in Nordrhein-Westfalen, siehe Pfaffenhain (Rothaargebirge)

Giller ist der Familienname folgender Personen:

 Agaton Giller (1831–1887), polnischer Historiker, Publizist und Widerstandskämpfer, Bruder Stefan Gillers
 Carl Theodor Giller (1805–1879), Seemann, Legionär, Landrat und Abgeordneter
 Heinrich Giller (1701–1764), Schweizer Kaufmann und Mitglied der Herrnhuter Brüdergemeine
 Leopold Hans Giller (1881–1961), deutscher Unternehmer und Abgeordneter des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Stefan Giller (1833–1918), polnischer Schriftsteller
 Walter Giller (1927–2011), deutscher Schauspieler